Lacedemone () è un personaggio della mitologia greca, re della Laconia e fondatore di Sparta

Mitologia 

Lacedemone fu re della Laconia e fondò la città di Sparta, che in origine prese il suo nome e che in seguito prese il nome della moglie e fu il primo ad introdurre il culto delle Grazie in Grecia.

Anche suo figlio Amicla, che desiderava a sua volta lasciare un ricordo del suo nome, fondò la città di Amycles.

Genealogia 

È figlio di Zeus e della Pleiade Taigete e sposo di Sparta figlia di Eurota che gli diede due figli, il maschio Amicla e la figlia Euridice.

Note 

Semidei della mitologia classica
Figli di Zeus
Re mitici di Sparta